Newell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newell Township (Illinois)
 Newell Township (Iowa)